Maltravers peut faire référence à :

 Michael Maltravers, écrivain et traducteur français, auteur de roman d'espionnage ;
 Raoul Maltravers, écrivain de langue française, auteur de romans sentimentaux.

Homonymie de pseudonyme